Serret ist der Name folgender Personen:

 Anna Serret i Almenara (* 1988), katalanische Pianistin und Musikpädagogin
 Joseph Serret (1819–1885), französischer Mathematiker